Dorfkirche Birkholz steht für:

 Dorfkirche Birkholz (Bernau) im Ortsteil Birkholz der Stadt Bernau bei Berlin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Dorfkirche Birkholz (Rietz-Neuendorf) im Ortsteil Birkholz der Gemeinde Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg